Julio Aparicio ist der Name folgender Personen:

* Julio Aparicio Díaz (Julito; * 1969), spanischer Stierkämpfer
 Julio Aparicio Martínez (* 1932), spanischer Stierkämpfer
 Julio Aparicio Nieto, spanischer Stierkämpfer